El Triunfo (Ecuador), een stad in Guayas, Ecuador
 El Triunfo (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Usulután
 El Triunfo (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Choluteca